V чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с 29 сентября 1995 по 13 апреля 1996 года с участием 12 команд.

Высшая лига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из двух этапов. На первом этапе 12 команд провели двухкруговой турнир. На втором этапе команды разделились: 8 лучших разыграли медали в серии плей-офф, начиная с 1/4 финала, а 4 худших провели турнир за 9—12 места и определили неудачников высшей лиги.

1 этап 

 За победу командам начислялось 2 очка, за поражение — 1, за неявку — 0.
 При равенстве очков преимущество у команд, имеющих лучшие показатели в личных встречах.

2 этап

Плей-офф

За 1—4 места

Призёры 
 «Локомотив-ОЛВЕСТ» (Харьков).

 «Дорожник-СКА» (Одесса).

 «Азот» (Черкассы).

За 5—8 места

За 9—12 места

Первая лига

За 1—8 места 

 За одну неявку «Прессу» засчитано поражение без начисления очка.

За 9—16 места 

 За неявки не четыре матча «Цукровику» и «Рубину» засчитаны поражения без начисления очков.

Вторая лига 

 «Дружба» не явилась на 4 игры, «Дорожник-2», УФК «Юрист» и «Надзбручье-2» - на 3. В несостоявшихся матчах им были засчитаны поражения без начисления очков.

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1995 год в волейболе
1996 год в волейболе